Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Miles Maclagan che ha battuto in finale Frédéric Vitoux 7-6, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Guillaume Raoux (secondo turno)
 Alexander Mronz (primo turno)
 Chris Wilkinson (primo turno)
 Henrik Holm (primo turno)

 Rodolphe Gilbert (primo turno)
 Lars Jonsson (secondo turno)
 Lionnel Barthez (secondo turno)
 Omar Camporese (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1995